Wasted Time – singolo degli Skid Row del 1991
 Wasted Time – singolo dei Kings of Leon del 2003
 Wasted Time – singolo dei Fuel del 2007
 Wasted Time – brano musicale di Vance Joy del 2014
 Wasted Time – singolo di Keith Urban del 2016